

Persone 
 Alessandro Bertolazzi – truccatore italiano
 Carlo Bertolazzi – scrittore, commediografo e giornalista italiano
 Mario Bertolazzi – pianista, compositore e direttore d'orchestra italiano
 Matteo Bertolazzi – cestista italiano

Televisione 
 Francesco Bertolazzi – protagonista della serie televisiva FBI - Francesco Bertolazzi investigatore